El nombre Mikel Unanue puede referirse a las siguientes personas:
Mikel Unanue, jugador de curling español;
Mikel Unanue, pelotari español.